Chronologiczna lista biskupów i arcybiskupów Kolonii. Od X wieku, do 1803 książęta Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a od 1356 elektorzy Rzeszy (Elektorat Kolonii) jako arcykanclerze Włoch.

Biskupi pomocniczy 
 Heinrich Jonghen
 Johann z Konstancji
 Hermann z Kolonii
 Johann Strote
 Johannes Kaiode
 Johannes z Siegburga
 Peter z Zeric
 Rudolf z Kolonii
 Everhard z Westerheim
 Everhard z Muisgen
 Simon ze Spiry
 Johann z Ahlen
 Konrad Arnsberg
 Wilhelm z Kolonii
 Johann Schleeter
 1437 Hilger de Burgis
 Heinrich von Rübenach
 Arnold von Unkel
 Johannes Welmecher
 Johann Spender
 Dietrich Wichwael
 Quirin op dem Veld von Willich
 Johann Nopel
 1556–1557 Eberhard Billick
 Johann Pennarius
 – 1587 Theobald Craschel
 1588–1600 Laurentius Fabritius
 Johann Nopel
 Theodor Riphan
 – 1638 Otto Gereon von Gutmann zu Sobernheim
 1640–1661 Georg Pauli-Stravius
 1661–1669 Adrian von Walenburch
 1670–1675 Peter von Walenburch
 Heinrich Wolter von Streversdorf
 1676–1679 Paul von Aussem
 1680–1693 Johann Heinrich von Anethan
 1694–1696 Johann Peter von Burmann
 1697–1703 Gottfried Ulrich de la Margelle et d’Eysden
 1703–1723 Johann Werner de Veyder
 1723–1770 Franz Kaspar von Franken-Siersdorf
 1770–1796 Karl Aloys von Königsegg-Aulendorf
 1797–1810 Clemens August von Merle
 1801–1824 Karl Klemens von Gruben
 1827–1842 Karl Adalbert von Beyer
 1844–1847 Anton Gottfried Claessen
 1849–1893 Johann Anton Friedrich Baudri
 1889–1902 Anton Hubert Fischer
 1893–1899 Hermann Joseph Schmitz
 1903–1921 Joseph Müller
 1914–1922 Peter Joseph Lausberg
 1921–1922 Franz Rudolf Bornewasser
 1922–1931 Hermann Joseph Sträter
 1922–1925 Joseph Stoffels
 1924–1944 Joseph Hammels
 1932–1956 Wilhelm Stockums
 1947–1965 Joseph Ferche
 1950–1983 Wilhelm Cleven
 1962–1983 Augustinus Frotz
 1969–1991 Hubert Luthe
 1975 Peter Nettekoven
 1975–2003 Klaus Dick
 1975–1991 Josef Plöger
 1983–1994 Walter Jansen
 1992–2005 Norbert Trelle
 1992–2004 Friedhelm Hofmann
 1995–2015 Manfred Melzer
 2003–2011 Rainer Woelki
 2006–2013 Heiner Koch
 2012 – Dominik Schwaderlapp
 2013 – Ansgar Puff
 2015 – Rolf Steinhäuser

Zobacz też 
 Archidiecezja Kolonii

Linki zewnętrzne 
 

 

Kolonia
Religia w Kolonii